Министерство на образованието и науката на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. Първоначално съществува като две министерсва – на образованието и на науката. През 2000 година двете министерства са обединени в едно.

Функции на министерството 
Сред по-важните функции на министерството са:
 Всички видове и степени възпитание и образование;
 Организация, финансиране, развитие на възпитанието, образованието и науката;
 Стандарти за ученици и студенти;
 Технологично развитие, информатика и техническа култура;
 Международно научно-техническо сътрудничество;
 Надзор над него и други.

Министри (1991-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на образованието и науката на Северна Македония 

Образование и наука
Образование в Северна Македония
Македония